Тайлово — название населённых пунктов в России:

 Тайлово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Тайлово — деревня в Печорском районе Псковской области.